Zac Power é uma série de livros infantils publicada originalmente pela editora autraliana Hardie Grant Egmont. É publicada em língua portuguesa pela Editora Fundamento.

Concebida pelo australiano Brett Woodward, que as assina sob o pseudônimo de H. I. Larry, é indicada para jovens que "odeiam ler, mas curtem explosões, robôs, gênios do mal, escaladas perigosas, motos poderosas, submarinos, planos malignos, perseguições espaciais, raios laser, papagaios assassinos, barcos secretos, aranhas gigantes mutantes, explosões e roqueiros astutos".
 
O personagem que dá nome à série - Zac Power - aparenta ser um garoto normal: briga com o seu irmão meio "nerd", leva o cão da família para passear, toca guitarra, sempre acompanhado pelo seu iPod, tocando músicas do Green Day, de Jack Johnson e do The Strokes. Como agente secreto executa missões para a "Agência de Investigação do Governo" (AIG), deslocando-se por todo o mundo em busca de vilões e máquinas secretas, contando apenas com a sua esperteza e alguns equipamentos especiais para se livrar dos perigos.

A série, concebida para agradar aos pequenos leitores que não conseguem se concentrar por longos períodos em uma história, conta com atraentes ilustrações dos aparelhos utilizados por Zac.

A fórmula do mal tornou a série em sucesso de vendas na Austrália do norte, onde venceu o prêmio de "Best Designed Children’s Series", da associação australiana de editores. Também ficou aram entre os finalistas do prêmio "Children's Choice Book Awards" de 2007 .

Livros

Ligações externas
 
 

Séries de livros
Livros infantojuvenis da Austrália